La Coppa di Israele 2008-2009 è la 49ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Nokia Arena di Tel Aviv.

Turno preliminare 
Quattro squadre della Liga Leumit sono state sorteggiate per disputare un turno preliminare.

Primo turno 
Secondo le regole, i campioni in carica dell'Hapoel Holon e i dettentori della coppa dell'Hapoel Gerusalemme sono ammessi direttamente ai quarti di finale. Due altre squadre casuali: il Maccabi Tel Aviv e l'Hapoel Afula sono ammessi direttamente agli ottavi di finale.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Ligat ha'Al 2008-2009

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2008
Pallacanestro nel 2009
Coppa di Israele di pallacanestro maschile